Plattner ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Plattner ist ein Berufsname.

Namensträger 
 Albert Plattner (1869–1919), österreichischer Maler
 Anton Plattner (* 1967), deutscher Eishockeyspieler
 Augustinus Plattner (um 1585–1626), deutscher Komponist 
 Bernhard Plattner (* 1950), Schweizer Informatiker und Hochschullehrer.
 Carl Friedrich Plattner (1800–1858), deutscher Hüttenkundler und Chemiker

 Claudia Plattner, deutsche Mathematikerin
 Edeltraud Plattner (* 1959), deutsche Politikerin (CSU)
 Elisabeth Plattner (1899–1994), deutsche Pädagogin und Psychologin
 Emanuel Plattner (* 1935), Schweizer Radrennfahrer
 Ernst Plattner (1880–1966), deutscher Architekt
 Franz Plattner (1826–1887), österreichischer Maler

 Fritz Plattner (Friedrich Plattner; 1901–1960), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gian-Reto Plattner (1939–2009), Schweizer Politiker (SP)
 Hans Plattner (1915–1964), österreichischer Politiker
 Hasso Plattner (* 1944), deutscher Unternehmer

 Hermann Plattner (1909–1997), Schweizer Maler
 Johann Plattner (1854–1942), österreichischer Schriftsteller, Seelsorger und Lehrer 
 Johann Heinrich Plattner (1795–1862), Schweizer Politiker
 Karl Plattner (1919–1986), Südtiroler Maler
 Luis Plattner (1901–1976), Südtiroler Architekt
 Maria Plattner (* 2001), österreichische Fußballspielerin
 Martin Plattner (* 1975), österreichischer Dramatiker
 Oscar Plattner (1922–2002), Schweizer Radrennfahrer
 Otto Plattner (1886–1951), Schweizer Maler, Grafiker und Heraldiker
 Patricia Plattner (1953–2016), Schweizer Filmregisseurin
 Paul Plattner (1907–1980), Schweizer Psychiater und Sachbuchautor
 Peter Plattner (1930–2018), Verleger 
 Philipp Plattner (1847–nach 1922), deutscher Romanist
 Placidus Plattner (Placidus Andreas Plattner; 1904–1975), Schweizer Chemiker
 Ruth Petitjean-Plattner (* 1949), Schweizer Kinderbuchautorin
 Samuel Plattner (1838–1908), Schweizer Jurist, Journalist und Bühnenautor

Siehe auch 
 Plattner-Hof, Bauernhof in Südtirol
 Platner
 Blattner
 Platter

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname